Il doppio del torneo di tennis ATP Buenos Aires 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tomáš Šmíd e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Marcos Hocevar e João Soares 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Tomáš Šmíd /  Sherwood Stewart (campioni)
 Víctor Pecci /  Ion Țiriac (primo turno)

 Rod Frawley /  Paul Kronk (quarti di finale)
 José Luis Clerc /  José Higueras (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires 1979